

Patronyme 

 André Djaoui (né à Tunis) est un producteur, artiste peintre, écrivain et réalisateur de cinéma et de télévision français ;
 Shirel, de son vrai nom Jennifer Djaoui, est une chanteuse franco-israélienne née le  à Paris.

Toponyme 

 , source algérienne.
Patronyme tunisien